Maria I van Schotland, ook bekend als Mary, Queen of Scots, koningin van Schotland vanaf 14 december 1542 tot 24 juli 1567

Films
 Mary of Scotland, een Amerikaanse film uit 1936, geregisseerd door John Ford
 Mary, Queen of Scots (1971), een Britse film uit 1971, geregisseerd door Charles Jarrott
 Mary Queen of Scots (2013), een Zwitserse film uit 2013, geregisseerd door Thomas Imbach
 Mary Queen of Scots (2018), een Britse film uit 2018, geregisseerd door Josie Rourke